Peter 2. af Aragonien, kaldet Peter den Katolske (; ; ), (1178 - 12. september 1213) var konge af Aragonien (som Pero 2.) og greve af Barcelona (som Pere 1.) fra 1196 til 1213.

Peter 2. var søn af Alfons 2. af Aragonien. I 1204 tog han Aragonien til len af paven. I 1212 besejrede han sammen med Alfons 8. af Kastilien og Sancho 7. af Navarra på afgørende vis maurerne i Slaget ved Las Navas de Tolosa. I 1213 faldt han i Slaget ved Muret i Sydfrankrig under det albigensiske korstog.

Biografi 
Peter blev født i Huesca i Aragonien som søn af Alfons 2. af Aragonien og Sancha af Kastilien. Han besteg tronen ved faderens død i 1196. I 1205 erkendte han pavedømmets overherredømme og blev kronet i Rom af pave Innocens 3. mod at sværge at forsvare den katolske tro (deraf hans tilnavn, "den katolske"). Han var den første konge af Aragonien, der blev kronet af Paven.

Slaget ved Las Navas de Tolosa 

I 1212 deltog Peter 2. i en koalition af kristne konger fra den iberiske halvø under ledelse af Alfons 8. af Kastilien som led i reconquistaen, hvor de kristne konger forsøgte at fordrive maurerne fra den iberiske halvø. Slaget ved Las Navas de Tolosa, der fandt sted den den 16. juli 1212, endte med en afgørende sejr til de kristne styrker. Efter slaget ved Navas var almoravidernes magt knækket afgørende, og de kom aldrig på fode igen. I de følgende årtier genoptog Kastiliens og Aragoniens konger derfor deres erobringskrige overfor Andalusien.

Det Albigensiske korstog 

Da Simon de Montfort havde erobret Toulouse under det Albigensiske korstog og landsforvist Raymond 6., der var Peters svoger og vasal, krydsede Peter Pyrenæerne og ankom til Muret, Haute-Garonne, i september 1213 for at konfrontere Montforts hær.

Slaget ved Muret blev indledt den 12. september 1213. De aragonske styrker gik i opløsning under angreb fra Montforts eskadriller. Peter blev fanget i hårde kampe, blev kastet til jorden og dræbt. Efter drabet på Peter brød de aragonske styrker i panik, og Montfort vandt slaget.

Stamtavle

Eksterne henvisninger 

Huset Barcelona
Kongelige fra Spanien
Konger af Aragonien
Peter 01 af Barcelona
Fyrster fra middelalderen
Katolske monarker
Korstogene